Soya o Sōya puede designar a:

Botánica 
 la soya, glycine max, planta oleaginosa también llamada soja.
 la soja forrajera, o soja perenne (Neonotonia wightii)

Geografía 
 el Cabo Sōya, el punto más septentrional de Japón, en Wakkanai, Hokkaidō.
 el Estrecho de La Pérouse, también conocido como Estrecho de Sōya.
 el distrito de Sōya, en Hokkaidō.
 la subprefectura de Sōya, en Hokkaidō.
 la línea de ferrocarril Sōya Honsen, en Hokkaidō.

Además 
 Varios buques japoneses han sido denominados Sōya y Sōya Maru.
 Hideyoshi Sōya, personaje del manga y anime La Ley de Ueki.